Фібронектин-1 () – білок, який кодується геном FN1, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 386 амінокислот, а молекулярна маса — 262 625.

Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, пдтримання форми клітини, гостра фаза запалення, ангіогенез. 
Білок має сайт для зв'язування з з молекулою гепарину. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки